Edward Bancroft ist der Name folgender Personen:

* Edward Bancroft (Chemiker) (1744–1821), britischer Arzt und Chemiker
 Edward Nathaniel Bancroft (1772–1842), britischer Arzt und Naturforscher